Davy De Beule (né en 1981), footballeur belge ;   
 Etienne De Beule (1953-), coureur cycliste  belge ;  
 Jelle De Beule (né en 1981), artiste belge.